Trypetesa är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Norman 1903. Trypetesa ingår i familjen Trypetesidae. 

Trypetesa är enda släktet i familjen Trypetesidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Rankfotingar
Trypetesa